Municipio de Mendon puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Mendon (condado de Adams, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de Mendon (condado de Clayton, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Clayton.
 Municipio de Mendon (condado de St. Joseph, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de St. Joseph
 Municipio de Mendon (condado de Chariton, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Chariton.